Platte County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Platte County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 79001390
 Platte County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002217
 Platte County Courthouse (Wyoming), ID-Nr. 08001004